Gerty-Spies-Straße bezeichnet folgende Straßen:

 Gerty-Spies-Straße (München) in der Stadt München, Bayern
 Gerty-Spies-Straße (Trier) in der Stadt Trier, Rheinland-Pfalz